L'Évolution de la mécanique est un ouvrage d'histoire de la physique de 230 pages du mathématicien Émile Borel publié en 1943 chez Flammarion dans la Bibliothèque de philosophie scientifique. Il contient une préface de l'auteur ainsi que 26 illustrations en noir et blanc.

Composition de l'ouvrage 

 Préface, par Émile Borel
 Première partie: la naissance de la mécanique
 Chapitre 1: La statique
 1. La notion de force
 2. La théorie du levier d'Archimède
 3. La démonstration d'Archimède
 4. Premières objections au raisonnement d'Archimède
 5. Les objections d'Ernst Mach
 6. La démonstration de Galilée
 7. Les continuateurs d'Archimède, Simon Stevin
 8. Les continuateurs d'Archimède, Galilée, Pierre Varignon, Isaac Newton, les Bernoulli
 9. La notion de travail et les déplacements virtuels
 10. Energie potentielle et travail
 11. L'hydrostatique et le principe d'Archimède
 12. Les progrès de l'hydrostatique
 13. La statique des gaz et la pression atmosphérique
 14. La statique, corps de doctrine
 Chapitre 2: Cinématique
 15. Cinématique et géométrie
 16. La mesure du temps
 17. Newton et le temps absolu
 18. Vitesse et accélération, repères fixes
 19. Le système du monde, de Claude Ptolémée à Johannes Kepler
 20. L'espace absolu de Galilée et de Newton
 Chapitre 3: Dynamique
 21. Galilée, créateur de la dynamique
 22. Les lois de la chute des corps
 23. La loi de l'inertie
 24. La notion de masse
 25. Les observations du pendule à diverses latitudes
 26. L'équation fondamentale de la dynamique
 27. Christian Huyghens et le pendule composé
 28. Newton et la gravitation universelle
 29. L'espace et le temps absolus
 30. Newton et la loi d'inertie
 31. L'égalité de l'action et de la réaction
 32. La composition dynamique des forces
 33. La force vive
 Deuxième partie: L'apogée de la mécanique
 Chapitre 4: Les équations de la dynamique et les théorèmes généraux
 34. Les équations de la dynamique
 35. L'intégration approchée des équations de la dynamique
 36. Attraction des masses continues
 37. Potentiel défini par l'attraction universelle
 38. Les équations de Joseph-Louis Lagrange
 39. Equations de Carl Gustav Jakob Jacobi et de William Rowan Hamilton
 40. L'hydrodynamique des fluides parfaits
 41. Propagation des ondes
 42. La propagation de la lumière et les théorèmes de minima
 43. Les conceptions finalistes
 44. Les mouvements sur une surface
 45. La propriété de minimum est une propriété locale
 46. Le principe de la moindre action
 47. La conservation de l'énergie
 48. Les invariants intégraux
 49. La mécanique rationnelle, corps de doctrine mathématique
 Chapitre 5: La propagation des ondes lumineuses et électromagnétiques
 50. Les théories de la lumière, de Newton à Augustin Fresnel
 51. Vitesse de la lumière
 52. L'aberration
 53. Le déplacement des raies du spectre
 54. Application à l'étude des mouvements stellaires
 55. Le mystère de l'éther
 56. L'emploi des variables imaginaires
 57. Les ondes électromagnétiques
 58. Les analogies avec la mécanique
 Chapitre 6: La mécanique statistique
 59. La théorie cinétique des gaz
 60. James Clerk Maxwell et la répartition des vitesses
 61. La loi de Maxwell est une loi statistique
 62. Mélange des gaz
 63. Les phénomènes irréversibles
 64. La mécanique statistique
 65. Le paradoxe de la réversibilité
 66. L'équipartition de l'énergie
 Chapitre 7: La mécanique, science universelle
 67. La mécanique à la fin du XIXe siècle
 68. L'élasticité
 69. La capillarité
 70. L'acoustique
 71. Les phénomènes de frottement
 72. La balistique
 73. La navigation
 74. Les machines à feu
 75. Le perfectionnement des appareils mécaniques 
 76. La chronométrie et les appareils de précision
 77. Les expériences et observations des fondateurs de la mécanique
 78. La science expérimentale au XIXe siècle
 79. Les succès et les lacunes des explications mécaniques
 Troisième partie: La révolution scientifique du XXe siècle
 Chapitre 8: La relativité et les quanta
 80. La vitesse de la lumière
 81. Expérience de Michelson
 82. La contraction d'Hendrik Lorentz
 83. La relativité du temps et de l'espace
 84. Les vitesses et les masses
 85. La relativité générale
 86. La mécanique relativiste
 87. La relativité et l'Univers
 88. La théorie des quanta
 89. L'équipartition de l'énergie et le rayonnement
 90. L'effet photoélectrique
 91. La mécanique ondulatoire
 92. Impossibilité d'une image cohérente
 Chapitre 9: L'avenir de la mécanique
 93. Les limites des notions fondamentales
 94. L'avenir de la mécanique classique
 95. Faut-il modifier le langage de la mécanique?
 96. La notion d'intervalle
 97. Le langage de la nouvelle mécanique
 98. La valeur absolue d'une connaissance approchée
 99. Les théories de l'atome
 100. Les théories cosmogoniques
 101. Conclusion

Références 
 L'Evolution de la mécanique, par Émile Borel, Editions Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1943.

Liens externes 
 L'Evolution de la mécanique, sur le site Google Books.

Livre de physique
Livre scientifique
Livre de mathématiques
Histoire de la mécanique
Histoire des sciences
Histoire de la physique
Histoire des mathématiques
1943
Émile Borel